Tutorium steht für:
 eine Lehrveranstaltung an einer Schule oder Hochschule, siehe Tutor
 ein Kurs (Lehrveranstaltung) bei Kongressen oder größeren Tagungen
 Tele-Tutoring, eine Form des E-Learning

Siehe auch: